Stora Sandören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Sandören, Nykarleby, Österbotten, 
 Stora Sandören, Vörå, Österbotten, 
 Stora Sandören (Föglö, Åland),

Se även
Lilla Sandören
Sandören

Robotskapade Finlandförgreningar